Гунделен:

 Гунделен — река в Кабардино-Балкарии.
 Гунделен — старое название села Кёнделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.